Chassis [] steht für:

 das Fahrgestell eines Fahrzeugs
 den feststehenden Teil eines Lautsprechers
 Chassis (Elektronik), Rahmen, Gestell oder Grundplatte zur Aufnahme und Befestigung von Bauteilen und Baugruppen

Siehe auch: